

Patronyme 

 Rauffet de Balsac ou Balzac (143.-1473), seigneur français ;
 Robert de Balsac ou Balzac (1440-1503), frère du précédent ;
 Charles de Balzac (1545-1599), arrière-petit-fils du précédent, mignon du roi Henri III ;
 Jean-Louis Guez de Balzac (1597-1654), écrivain français ;
 Charles de Balsac ou Balzac (-1625), évêque de Noyon ; 
Louis de Balzac Illiers d'Entragues (1664-1720), prélat français ;
 Charles-Louis Balzac (1752-1820), architecte français;
 Honoré de Balzac (1799-1850), écrivain français;
 Laure Balzac, épouse Surville (1800-1871), sœur cadette du précédent, femme de lettres française, connue aussi sous le nom de plume de Lelio ;
 Ève de Balzac (1801-1882), née Revzuska, comtesse polonaise, femme d’Honoré de Balzac, qu'elle épouse en 1850, trois mois avant la mort de l'écrivain ;
 Jeanne de Balzac (1891-1930), actrice française ; 
 Ercole Balzac (1891-1973), boxeur français.

Prix littéraires français 
 Prix Balzac de la Société des gens de lettres, remis de 1901 à 1930 [?].
 Grand Prix Balzac (1921-1926)
 Grand Prix Balzac (1943-1944), créé par Henry Jamet des éditions Balzac.
 Prix Balzac de la Société des amis de Honoré de Balzac (1971-1986)
 Prix Balzac pour la création contemporaine (depuis 2021)

Pseudonyme 

 Honoré Balzac, un des nombreux noms de plume de Boris Vian (1920-1959)

Titres 

 Balzac (1999), téléfilm en deux épisodes de Josée Dayan ;
 Balzac et la petite tailleuse chinoise (2000), roman de l'écrivain franco-chinois Dai Sijie dont il a tiré un film en 2002.* ''Balzac et la Petite Tailleuse chinoise (2002), film franco-chinois de Dai Sijie.

Toponyme 

 Balzac, commune française de la Charente ;
 Château de Balzac, château français de la Charente ;
 Rue Balzac, voie parisienne ; 
 Balzac, hameau canadien de la province d'Alberta ;
 Le Balzac, cinéma parisien ;
 Lycée Honoré-de-Balzac, établissement scolaire parisien ;
 Collège Honoré-de-Balzac, établissement scolaire lyonnais ;
 Maison de Balzac, musée consacré à l'écrivain éponyme.

 Balzac, cratère d'impact à la surface de Mercure.

Autres 
 Balzac Mirage IIIV, avion expérimental construit par Dassault Aviation ;
 Balzac, groupe japonais de horrorpunk ;
 Balzac Paris, une entreprise de mode féminine ayant démarré sur internet.